Michishita ist der Familienname folgender Personen:

 Daiki Michishita (* 1975), japanischer Politiker
 Misato Michishita (* 1977), japanische Para-Leichtathletin